Еверет има више значења:
 Еверет (Вашингтон)
 Еверет (Масачусетс)
 Еверет (Пенсилванија)